Всемирная история, часть первая — кинофильм режиссёра Мела Брукса
 Всемирная история, часть вторая — телесериал режиссёра Мела Брукса, продолжение фильма «Всемирная история, часть первая».
 Всемирная история экономической мысли — многотомное научное произведение
 Всемирная история (издание) — 13-томный советский курс всемирной истории, издавался в Москве в 1955—1983 годах
 Всемирная история (издание, 2019) — 6-томный (в 7 книгах) курс всемирной истории под ред. А. О. Чубарьяна, выпущен издательством «Наука» в 2011—2019 годах

 См. также
 Яды, или Всемирная история отравлений — кинофильм
 И ты, Брут?! Всемирная история предательств — 16-серийный документально-игровой фильм
 Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть
 Всемирная история, Банк Империал — серия рекламных роликов